Příjmení Mynář nosí více osobností:

 Ivan Mynář (* 1950) – český a československý politik
 Radek Mynář (* 1974) – český fotbalista
 Vojtěch Mynář (1944–2018) – český politik
 Vratislav Mynář (* 1967) – český podnikatel a politik

Podobná příjmení 
 Minář
 Mináč
 Minařík
 Mlynář
 Molnár